Санта Ђуста има више значења:
 Санта Ђуста (Фрозиноне)
 Санта Ђуста (Ористано)
 Санта Ђуста (Ријети)
 Санта Ђуста (Сасари)
 Санта Ђуста (Терамо)